Ингиши — село в Гумбетовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Ингиши как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено у подножья горы Бикватамеэр в 4,5 км к югу-востоку от районного центра села Мехельта.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района
Муниципальные образования Гумбетовского района
Сельские поселения Дагестана